Маклаков Микола Олексійович (1871—1918) — державний діяч Російської імперії, міністр внутрішніх справ у 1912—1915 роках, член Державної ради.
 Маклаков Іван Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Маклаков Олексій Константинович (* 1961) — російський актор театру та кіно, співак, заслужений артист Росії.